Henry Hope (1735 - 1811) était un banquier, associé à la Hope & Co. ;
 Henry Hope (1748 - 1789) était un lieutenant-gouverneur de l'époque coloniale au Canada ;
 Henry Hope était un lieutenant-gouverneur de l'île de Man ;
 Henry Hope, acteur.